Classe A peut faire référence à :

Classe de navires 
 La , une classe de destroyers lancée par la Royal Navy en 1913 ;
 La classe A, une classe de sous-marin de poche utilisée par la Regia Marina (marine italienne) en 1915 ;
 la , une classe de destroyers lancée par la Royal Navy en 1930 ;
 la , une classe de torpilleurs  côtiers de la Kaiserliche Marine construits durant la Première Guerre mondiale ; 
 la , un classe de sous-marins construits pour la Royal Navy entre 1902 et 1905 ;
 la , une série de 3 sous-marins construits dans les années 1910 pour la Marine royale norvégienne ;
 la classe A, ou classe Plunger, une classe de sous-marins construits pour l'United States Navy au début des années 1900 ;
 la classe A, ou classe Amphion, une classe de sous-marins construits pour la Royal Navy durant la Seconde Guerre mondiale ;
 la , un type de catamaran reconnu par l'ISAF.
 Classe A : Sur un vieux gréement, il s'agit dans les Tall's ships' races de la catégories 
 des navires traditionnels (anciens ou répliques) qui ont un mât complet équipé de voiles carrés 
 ou une longueur totale est supérieure ou égale à 40 m, quel que soit le gréement.

Véhicules 
 la Mercedes-Benz Classe A, division d'automobile citadine et compacte du constructeur allemand Mercedes-Benz :
 la Type 168, premier modèle de la Classe A de la marque allemande ;
 la Type 169, deuxième modèle de la Classe A de la marque allemande ;
 la Type 176, troisième modèle de la Classe A de la marque allemande ;
 la Type 177, quatrième modèle de la Classe A de la marque allemande.

Autres 
 Amplificateur de classe A ;
 la classe d'adresse IP couvrant les réseaux de 0.0.0.0/8 à 127.255.255.255/8, selon la notation CIDR.